Miejscowości w USA:
 South Bend – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 South Bend – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
 South Bend – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pacific
Gminy w USA:
 South Bend (ang. South Bend Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 South Bend (ang. South Bend Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 South Bend (ang. South Bend Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong